Río Chambira steht für folgende Flüsse in Peru:
 Río Chambira (Río Marañón), linker Nebenfluss des Río Marañón in der Provinz Loreto
 Río Chambira (Río Pintoyacu), linker Nebenfluss des Río Pintoyacu in der Provinz Maynas